Greatest Day – singel Beverley Knight
 Greatest Day – singel Take That